

Trasporti 
 Lander – tipo di navicella spaziale che effettua la discesa e sosta sulla superficie di un corpo celeste
BredaMenarinibus Lander – autobus interurbano prodotto dalla BredaMenarinibus fino al 2013

Persone 
 David Lander (1947-2020) – attore e doppiatore statunitense
 Leena Lander – scrittrice finlandese

Geografia
 Lander – città della Pennsylvania, Stati Uniti
 Lander – città del Wyoming, Stati Uniti
 Contea di Lander – Nevada, Stati Uniti
 Lander – comune del Venezuela
 Länder – stati federali della Germania
 Länder – stati federali dell'Austria